Nygårdsån (Östergötland), een rivier in Zweden op het vasteland
Nygårdsån (Gotland), naam van een rivier op Gotland